Angulospora är ett släkte av svampar. Angulospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Angulospora